

Großschanze K-70 

Datum: Sonntag, 25. Februar 1934

Sprungschanze: Hallstabacken

Teilnehmer: 95 genannt; 71 gestartet; 71 gewertet;

Zeichenerklärung 
 DNF = Did not finish (nicht beendet, aufgegeben)
 DNS = Did not start (nicht gestartet)
 * = Sprung als gestürzt gewertet
 # = Teilnehmer zurückgezogen und ersetzt

Quellen Großschanze K-70 
 Wintersport. / Der Sprunglauf in Sollefteå; in: (Wiener) Sport-Tagblatt vom 26. Februar 1934, S. 5
 Norsk seier i Sollefteå i gårsdagens hopprenn, Aftenposten (norwegisch) vom 26. Februar 1934, s. 1, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Norsk seier i lite vellykket hopprenn, Aftenposten (norwegisch) vom 26. Februar 1934, s. 7, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Hopprennet i Hasllstabakken: Norges hoppere fikk 12 premier av 28, Sportsmanden (norwegisch) vom 26. Februar 1934, s. 6, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 20.000 besvikna i Hallstabacken, Dagens Nyheter (schwedisch) vom 26. Februar 1934, s. 4
 Norrmän och svenskar främst i backtävlingen, Svenska Dagbladet (schwedisch) vom 26. Februar 1934, s. 13
 Weltmeisterschaften: 12. Februar 1934 – Sollefteå (SWE), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 151. ISBN 3-89784-099-5

Einzelnachweise 

Skispringen
Manner 1934
Skispringen (Schweden)